Почтовая марка — специальный знак почтовой оплаты, выпускаемый и продаваемый национальными (и иными) почтовыми ведомствами и обладающий определённой номинальной стоимостью (номиналом). Служит для облегчения сборов за пересылку предметов (отправлений), осуществляемых почтой. Франкирование этим знаком, то есть маркирование отправления (наклейка на него марки), свидетельствует о факте оплаты услуг почтового ведомства (прежде всего — пересылки и доставки корреспонденции: писем, открыток и т. п.). Поскольку почтовые марки предназначены для франкирования писем, их также называют франко-марками.

Обычно марка представляет собой листок  небольшого размера, преимущественно прямоугольной формы, как правило, с зубцовкой и клеем, нанесённым на оборотную сторону. Помимо номинала, на марках может указываться наименование почтовой администрации, их выпустившей; зачастую на ней изображены различные символы, декоративные элементы и рисунки.

Почтовые марки являются предметом коллекционирования (см. Филателия).

Признаки

Общие положения 
Почтовые марки имеют следующие характерные признаки:
 они наклеиваются на почтовые отправления, бланки и т. п.;
 на них указан номинал, определяющий франкировальную силу знака почтовой оплаты (либо указано иное, к примеру, освобождение от оплаты);
 на них должно быть обозначено (в виде текста, иногда — изображения) название эмитировавшего государства (почтовой администрации);
 для недопущения их повторного использования они должны предусматривать гашение;
 законодательно должно быть предусмотрено наказание за их фальсификацию (см. Фальшивая марка), подделку (см. Поддельная марка) или незаконное использование;
 их эмитент должен быть членом Всемирного почтового союза (ВПС) или участвовать в международном почтовом обращении через другого члена ВПС и представлять в ВПС образцы эмитируемых почтовых марок;
 их эмитент должен иметь в пределах своей территории неограниченный почтовый суверенитет;
 их эмитент должен располагать своими собственными почтовыми учреждениями и необходимыми средствами перевозки почты, либо состоять в договорных отношениях с владельцами таких транспортных средств.

Марки частной почты имеют не все признаки почтовой марки, а только первые четыре и, с некоторыми ограничениями, последний признак.

Все прочие, не имеющие перечисленных выше признаков миниатюры (наклеиваемые знаки оплаты, виньетки, ярлыки и т. д.) юридически и филателистически не являются почтовыми марками.

Официальная трактовка 
Во Всемирной почтовой конвенции, в последней редакции 2004 года, термину «почтовая марка», признакам почтовых марок и предъявляемым к ним обязательным требованиям посвящена отдельная статья за номером 8:
Статья 8
Почтовые марки

1. Термин «почтовая марка» защищен действующей Конвенцией и должен использоваться исключительно в отношении марок, которые соответствуют условиям данной статьи и Регламентов.
2. Почтовые марки:
2.1 выпускаются только органом, имеющим право на выпуск в соответствии с Актами ВПС; выпуск марок также включает в себя их выпуск в обращение.
2.2 являются проявлением суверенитета и представляют собой:
2.2.1 доказательство совершения предоплаты почтового сбора в размере, соответствующем их действительной стоимости, когда они наклеены на почтовые отправления согласно Актам Союза;
2.2.2 источник дополнительных доходов для почтовых администраций, в качестве объектов филателии;
2.3 должны находиться в обращении на территории выпускающей администрации для предоплаты почтовых сборов и филателии.
3. В качестве атрибута суверенитета почтовые марки должны содержать:
3.1 написанное латинскими буквами название государства или территории, субъектом которой является выпускающая почтовая администрация;
3.1.1 в факультативном порядке официальную эмблему государства, субъектом которого является выпускающая почтовая администрация;
3.1.2 в принципе, их номинальную стоимость, обозначенную латинскими буквами или арабскими цифрами;
3.1.3 в факультативном порядке слово «Postes» («Почта») латинскими или другими буквами.
4. Эмблемы государства, официальные служебные надписи и логотипы правительственных организаций, воспроизводимые на почтовых марках, защищены в рамках положений Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности.
5. Темы и сюжеты почтовых марок:
5.1 должны соответствовать духу Преамбулы к Уставу ВПС и решениям, принятым органами Союза;
5.2 должны иметь тесную связь с культурным своеобразием страны или территории, субъектом которой является выпускающая почтовая администрация, или способствовать распространению культуры или поддержанию мира;
5.3 в случае выпуска памятных марок в честь выдающихся личностей или каких-либо событий, которые не относятся к истории той страны или территории, субъектом которой является выпускающая почтовая администрация, они должны быть тесно связаны с этой страной или территорией;
5.4 не должны носить политический характер или быть оскорбительны для каких-либо личностей или стран;
5.5 должны иметь важное значение для той страны или территории, субъектом которой является выпускающая почтовая администрация.
6. В качестве субъекта прав интеллектуальной собственности почтовые марки могут содержать:
6.1 указание на право выпускающей почтовой администрации использовать соответствующие права интеллектуальной собственности, а именно:
6.1.1 авторское право, с постановкой знака, указывающего на авторские права, и указанием года выпуска;
6.1.2 знак, зарегистрированный на территории страны-члена, субъектом которой является выпускающая почтовая администрация, с проставлением зарегистрированного символа торговой марки после этого знака;
6.2 фамилию художника;
6.3 название типографии.
7. Отметки почтовой оплаты, оттиски франкировальных машин и оттиски, получаемые другими способами печатания или штемпелевания, соответствующие Актам ВПС, могут проставляться только с разрешения почтовой администрации.

Элементы 

Основными элементами почтовой марки являются:

Обусловленные сюжетом элементы включают в себя различные надписи (текстовые элементы) и графику ().

Клеевой слой 

Оборотная сторона подавляющего большинства марок, поскольку они предназначены для приклеивания на различные почтовые отправления, промазана клеем.

В качестве клея, наносимого на оборотную сторону марки, применялся гуммиарабик, а также раствор декстрина; в настоящее время употребляются синтетические клеевые составы (клей ПВА; подробнее см. Гуммирование). Клей обязательно должен быть безопасен для человека, поскольку большинство людей перед наклеиванием лижут клеевой слой. Некоторые современные составы клея содержат сахарин и другие улучшающие вкус добавки — для привлечения покупателей. Так, в 1960-х годах во Франции были выпущены так называемые «вкусные» марки, где в клей добавлялись лимонный сок, мята, ванилин. И даже была выпущена марка с добавкой перца.

В последнее время получили распространение так называемые самоклеящиеся марки.

Перфорация

Гашение 

Гашение знаков почтовой оплаты обыкновенно делали и продолжают делать до сих пор посредством штемпеля с датой отправления письма. В дальнейшем в США ввели автоматические машины, которые могли штемпелевать 5000 писем в час (ручным штемпелеванием — 3000). В Нью-Йорке имелись, помимо того, аппараты Барри, которые могли штемпелевать до  писем в час, но при условии, что они были все одинакового размера, с марками на указанном месте.

С середины XIX века получило распространение гашение почтовых марок в первый день их выпуска. При этом марки клеятся на специально для этой цели выпущенный конверт, а для гашения часто используются художественно оформленные спецштемпели.

В начале XX века на штемпеле в США помещали метеорологические указания, сообщавшиеся каждое утро метеорологической станцией некоторым почтовым конторам, так что получавший письмо находил в штемпеле указания о предстоящей перемене погоды.

Классификация 

Существует огромное разнообразие видов почтовых, полупочтовых или непочтовых марок. Ниже перечислены лишь некоторые из них:
 Официальные почтовые марки — знаки почтовой оплаты, выпущенные государственной почтовой службой и используемые в качестве оплаты различных почтовых отправлений. Их можно разделить на три категории:
 Марки, поступающие в свободную продажу для оплаты почтовых отправлений.
 Предназначенные для внутренних нужд или потребностей определённых заведений (например, служебные марки). Обычно не попадают в продажу.
 Для оплаты некоторых налогов (например, военно-налоговые марки).
 Полуофициальные марки — выпущенные непочтовыми учреждениями или организациями, используемые для оплаты дополнительных почтовых сборов.
 Неофициальные марки — марки, выпущенные общественными, частными организациями или лицами.
 Марки частных почт — к этой категории относятся марки частных городских и гостиничных почт (например, марки частных местных почт).
В прошлом во многих странах, кроме марок для пересылки простых писем, существовали специальные марки:
 для пересылки печатных произведений, главным образом газет, употребляли газетные марки;
 для служебных пакетов — служебные марки;
 для взыскания платежа по нефранкированным или недостаточно оплаченным письмам — так называемые доплатные, или порто-марки;
 для заказных писем — заказные марки;
 для пакетов (посылок) — пакетные (посылочные) марки и т. д.

Кроме почтовых знаков, в некоторых странах существовали ещё телеграфные, податные, штемпельные марки, но для этих целей часто употребляли и почтовые марки. Так, в Англии двойственная цель марки обозначалась надписью  («Почтовый и гербовый сбор»), в Испании и некоторых других испаноязычных странах —  («Почта и телеграф») и т. д.

Стоимость 
Стоимость почтовой марки может означать одно из трёх:
 общественно необходимый труд, затраченный при производстве и реализации марок и воплощённый в них. В этом значении стоимость марки интересует прежде всего заказчика марки (почтовое ведомство) и непосредственного её изготовителя (компанию, которая печатает марку). Стоимость почтовой марки напрямую зависит от затрат труда на её изготовление. Поскольку затраты на изготовление марки, в свою очередь, зависят от выбранного способа печати, то печатаемые большими тиражами стандартные марки обычно изготавливаются более дешёвыми способами высокой или офсетной печати;
 стоимость (номинал), напечатанную на почтовой марке, и отражающую денежную сумму, на которую будут оказаны почтовые услуги при предъявлении этой марки;
 «коллекционную стоимость» — некую денежную величину, которая выражает, как почтовые марки соотносятся между собой как предметы коллекционирования (обмена), или цену, которую устанавливает на неё сам коллекционер.

В основе ценообразования здесь лежит функция марки как предмета коллекционирования, а результатом является только фиктивная стоимость, от которой зависит торговая (также аукционная) цена почтовой марки. Со стоимостью почтовой марки в этом значении коррелирует её каталожная цена, под которой понимается оценка почтовой марки (или иных знаков почтовой оплаты) в каталоге марок (других знаков почтовой оплаты).

Производство

В прошлом 
Способы изготовления ранних почтовых марок были различны:
 Гравирование на меди или стали, и тогда краска как бы выдаётся над бумагой.
 Типографский способ, и тогда на оборотной стороне марки появляются следы рельефа.
 Литографский способ, при котором обе стороны марки гладкие.

Чтобы ускорить печатание, на одном листе соединяли большое число клише (10—150). Первоначально марки отделялись от листа с помощью ножниц, но вследствие медленности этого способа прибегли к прокалыванию промежутков между марками — перфорации. До настоящего времени повсеместно на краях марок выбиваются зубчики с помощью особенной марочно-перфорационной машины, изобретённой в 1847 году ирландцем Генри Арчером (1806—1863) и усовершенствованной им в 1852 году, когда английское почтовое управление купило у него право на машину за 4000 фунтов стерлингов.

Чтобы затруднить подделку марок, а также вторичное употребление уже погашенных марок, при печатании предпринимались различные предосторожности. Так, на бумаге отпечатывали водяные знаки, в бумажную массу вкладываются длинные шелковые нити (так называемая дикинсоновская бумага) или маленькие разноцветные шелковые нитки. Затем употребляли так называемый гофраж, то есть с помощью пресса на марке выдавливали значок таким образом, что бумага пробивалась насквозь, а при погашении марки краска проходила через нарезы бумаги и штемпель не мог быть удален. В некоторых местах на марках употребляли заметные только под микроскопом значки, а также такие значки, которые обнаруживались при употреблении химических чернил. Наконец, при печатании употребляли такие краски, которые при соприкосновении с жидкостью смывались совершенно или отчасти.

Клей для марок готовился из смеси гумми с декстрином и глюкозой и наносился на марки при помощи машин, причем употребляли клей из расчета около 16 кг на  марок.

Форма 
Внешние очертания и конфигурация почтовой марки, как и других знаков почтовой оплаты, могут варьировать.

Несмотря на обилие выпущенных во всём мире марок, большинство из них сохранило форму первых почтовых миниатюр — горизонтальный или вертикальный прямоугольник. Однако используются и другие формы. Уже первые выпуски некоторых почтовых администраций отличались от первых марок мира.

В настоящее время известны марки следующих форм:
 прямоугольник — горизонтальный или вертикальный с различным соотношением сторон (от приближающихся к квадрату до вытянутых полосок);
 квадрат, стоящий на одной из сторон или на вершине. Квадратными были первые  («Чёрная единица», 1849) и Саксонии («Саксонская тройка», 1850). Эта форма широко использовалась и в Советском Союзе. Серия марок в честь Всемирной спартакиады (1935 года) имеет форму квадрата, стоящего на вершине. Впервые такие марки появились в 1851 году в Нью-Брансуике;
 треугольник — обычно используются равносторонние или равнобедренные треугольники, например марки Капской колонии, так называемые «Капские треугольники», 1853 года, но бывают и неравнобедренные (Колумбия, 1869). Треугольник может располагаться как стоящий на одной из сторон, так и на вершине (Австрия, 1916 год; Исландия, 1930);
 ромб — может быть расположен горизонтально или вертикально (Тувинская Народная Республика);
 трапеция — использовалась для марок Монако 1955 года, Малайзии 1970—1971 годов;
 круг — использовался для марок Бурунди, Сьерра-Леоне и других стран. Не следует путать марки круглой формы с марками, имеющими круглый рисунок. В 1971 году в Малайзии была выпущена серия в честь национального банка с рисунком круглой формы, окружённым круговой перфорацией. Однако эти марки нельзя считать круглыми, так как они отделялись от листа в виде квадрата с перфорированными краями;
 овал — марки такой формы могут использоваться самостоятельно и при перфорации почтовых блоков;
 свободная форма — некоторые страны выпускают марки так называемой свободной формы. Форма марок может повторять контур карты страны (Сьерра-Леоне, 1964), кокосового ореха (Тонга), банана (Тонга), очертаний Гибралтарской скалы (Гибралтар) и т. д.

Встречаются также пятиугольные, шестиугольные (гексагональные) и восьмиугольные (октагональные) марки.

Материал 

Большинство выпущенных почтовых марок напечатаны на чистой, обычно белой (мелованной) бумаге. Однако используются и другие материалы. В настоящее время известны марки на:
 чистой бумаге (мелованной, плотной, обычной, папиросной) — во всех странах;
 оборотной стороне недопечатанных рублей Рижского Совета — Латвия (1919—1920);
 оборотной стороне топографических карт — Латвия (1918—1920);
 оборотной стороне неразрезанных листов керенок, различных этикеток товаров и даже на линованной тетрадной бумаге — во время Гражданской войны;
 обёрточной бумаге — во время Гражданской войны;
 папирусе — Египет;
 шёлке — Бутан (1969; серия марок и блок), Монголия (1982, шесть блоков), Польша (1958; блок к 400-летию польской почты);
 дедероне, капроне (химический материал) — ГДР (1963; блок «Химия для мира и социализма»);
 алюминии — Венгрия (1955; марка к 20-летию алюминиевой промышленности страны, двухслойная с бумагой), СССР (две марки «Слава КПСС! XXII съезд КПСС», 1961; две марки «космос»; марка «XXVI съезд КПСС» и т. д.);
 золоте с бумажной подкладкой — Тонга, Сьерра-Леоне, Дагомея, Чад, Нигер, Гаити, Мали, Мавритания и др.;
 чистом золоте — Габон (1966; марки весом по 0,6 г золота памяти Альберта Швейцера);
 серебре — Тонга (с 1963) и др.;
 стали;
 меди;
 дереве — Швейцария (2004; серия памятных марок, сделанных из древесины);
 вышивке — Швейцария (2000; первая в мире почтовая марка с вышивкой; вследствие того, что, как и при обычной вышивке, среди марок всего тиража существуют незначительные различия, имеется основание для поиска разновидностей;
 маленьких виниловых грампластинках, на которых записаны песни, — Бутан, Катар;
 флуоресцентной (светящейся в темноте) бумаге (ФРГ, 1962);
 стереоскопические (пластик, два типа: объёмные при изменении угла наклона и рассматриваемые в специальных очках);
 «переливные» («лентикулярные» с пластиковым покрытием — с двумя и более наложенными изображениями) — Бутан (с 1967);
 фарфоре — Австрия (2014; к предстоящему 300-летию Венской фарфоровой мануфактуры в замке Аугартен) и др.

История

Предыстория появления 

Идея о бумажной наклейке как знаке почтовой оплаты предлагалась в разное время, а сама почтовая марка имеет предшественников:
 1653—1654 — Жан-Жак Ренуар де Вилайе, организовавший по разрешению Людовика XIV регулярную  в Париже, выпустил лентообразные билеты оплаты почтового сбора () по цене в 1 су (соль), которыми обёртывали почтовые отправления или которые вкладывались в них так, чтобы были видны письмоносцу. На ленточных билетах стоял особый штемпель Ренуара де Вилайе и слова  («оплачено, … дня, года 1653 (1654)»). Неизвестно, была ли на билете обозначена цена — ни одного экземпляра не сохранилось.
 1660—1663 — при генеральном почтмейстере Генри Бишопе (1605—1691) в Англии появились первые штемпеля о почтовом сборе, включавшие указание суммы, которую следовало получить с получателя письма (например, «» — 9 пенсов, «» — 1 шиллинг). Подобные штемпеля употреблялись в Лондоне, Эдинбурге, Дублине, Индии и английских колониях в Северной Америке.
 1680 — , лондонский обойщик, организовал первую городскую частную почту, которая перешла в руки его делового партнёра, купца Уильяма Докрея, 1635—1716). Почтовая служба получила название «пенни-почта» благодаря тарифу в 1 пенни за доставку письма весом до 1 фунта. В 1683 году Докрей ввёл треугольные штемпеля предварительной оплаты, на которых имелся текст  («Почтовый сбор в 1 пенни уплачен») и указывалось место отправки (буква в центре треугольника).
 1819—1837 — в Сардинском королевстве выпускались штемпельные листы почтовой бумаги для писем, называвшиеся  (штемпельная почтовая бумага), на которых синей краской (в 1820 году — бескрасочным тиснением) печаталась цена 15, 25 и 50 чентезими оплаты и был изображён мальчик верхом на коне, трубящий в почтовый рожок. В зависимости от цены листа форма штемпеля была круглой, овальной или восьмиугольной; сама бумага имела разнообразные водяные знаки для предотвращения подделок.
 1823 — шведский лейтенант Курри Габриель Треффенберг (1791—1875) предложил ввести конверты предварительной оплаты с напечатанной на них маркой, выполненной рельефным бескрасочным тиснением или красочным аллегорическим рисунком, который было бы сложно подделать. Центральный почтамт Стокгольма отклонил это предложение как «нелепое».
 1834—1839 — Джеймс Чалмерс (1782−1853), шотландский книготорговец и издатель, набросал и изготовил проекты знаков почтовой оплаты.
 1835—1836 — Лоренц Кошир, 1804—1879), австрийский чиновник, помощник почтового счетовода и словенец по происхождению, предложил предварительно оплачивать почтовый сбор при помощи наклеиваемых марок.

По некоторым сведениям, самая первая в мире почтовая марка появилась в Греции в конце 1830-х годов, и сохранились её единичные экземпляры. Однако точная дата выхода греческой марки якобы не установлена, и приоритет Греции в выпуске почтовых марок вызывает сомнение. По другой информации, первые почтовые марки появились в этой стране после 1828 года, когда, как утверждают исследователи из Греции, здесь провели почтовую реформу, а точнее — в 1831 году.

Первая в мире марка 

«Отцом почтовой марки» признан сэр Роуленд Хилл (1795—1879). Первые в истории марки, названные «Чёрный пенни», были выпущены 6 мая 1840 года в Великобритании.

Впоследствии Всемирный почтовый союз ввёл правило, предписывающее обязательное указание на марках названия страны-эмитента, выполненное латинскими буквами. Великобритания — как первая в истории страна, использовавшая марки, — была единственным государством, освобождённым от выполнения этого правила.

Первые марки других стран 

Вслед за выпуском первых марок в Великобритании в 1840 году почтовые марки стали появляться в свет и в других странах:
 1843 — кантоны Цюрих и Женева в Швейцарии, Бразилия.
 1845 — кантон Базель, США (почтмейстеры).
 1847 — США, Маврикий, Тринидад (почтмейстер).
 1848 — Бермуды (почтмейстер).
 1849 — Франция, Бельгия, Бавария, Швейцария.
 1850 — Испания, Австрия, Новый Южный Уэльс и Виктория в Австралии, Саксония, Пруссия и др.
 1851 — Канада, Сардиния, Дания, Баден.
 1852 — Нидерланды, Люксембург, Папская Область, почта Турн-и-Таксис.
 1853 — мыс Доброй Надежды в Африке.
 1854 — Индия.
 1855 — Норвегия, Швеция.
 1856 — Мексика, Финляндия.
 1857 — Тифлис, Россия.
 1858 — Аргентина, Молдавия.
 1860 — Польша.
 1861 — Италия, Греция.
 1866 — Египет, Гондурас, Сербия.
 1868 — Персия (Иран).
 1871 — Япония, Венгрия.
 1872 — Германия (объединённое государство).
 1878 — Китай.
 1879 — Болгария.
 1888 — Тунис.
 1894 — Абиссиния (Эфиопия).

К началу XX века марки были введены в употребление в 310 странах (считая в том числе и не существовавшие уже на тот момент государственные образования, например, малые итальянские и немецкие), а штемпельные конверты — в 135 странах. Число различных знаков почтовой оплаты доходило до , а их ценность — от неаполитанской газетной марки в ½ торпезе (¼ копейки) до североамериканской газетной марки в 60 долларов (120 рублей).

В то же время был возбужден вопрос о введении единообразной всемирной почтовой марки, но этому противопоставлялось то соображение, что в состав Всемирного союза входили и такие государства, валюта которых была в высокой степени и даже совершенно обесценена; таково было положение некоторых южно-американских республик. На  в Вашингтоне было решено ввести во всех странах однообразные цвета для марок одинакового достоинства, а равно не допускать в обращение марок, издаваемых по случаю юбилеев и тому подобных событий. Этим договорённостям, однако, не суждено было воплотиться в жизнь.

Почтовые марки России (1857—1917)

Марки Российской империи 

Предшественниками российских марок считают конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году. Они назывались «штемпельные куверты», имели круглый штемпель, свидетельствовавший об уплате почтового сбора, и являются первыми знаками почтовой оплаты в России. В 1846 году такие же конверты были выпущены для Москвы. Кроме того, петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты.

 года была выпущена первая почтовая марка России — беззубцовая, номиналом в 10 копеек (за 1 лот), вместе с марками номиналом в 20 копеек (2 лота) и 30 копеек (3 лота), а также для городской почты. В 1858 году появились первые российские марки с зубцами достоинством в 10, 20 и 30 копеек. В 1864 году были выпущены марки в 1 и 3 копейки. Впоследствии выпускались марки ценностью от 1 копейки до 7 рублей; в 1884 году были введены новые образцы почтовых марок.

Марки Финляндии, Тифлиса и Польши 

На территории Финляндии и Польши, входивших в состав Российской империи, а также в Тифлисе (ныне Тбилиси) выпускались собственные официальные марки. При этом в Финляндии и Тифлисе они появились раньше, чем на остальной территории России, — соответственно в 1856 и 1857 годах.

Первыми знаками почтовой оплаты Финляндии были штемпельные конверты, использовавшиеся с 1845 года. Первые марки были выпущены в обращение 3 марта 1856 года. При этом для первого выпуска был сохранён рисунок знака и техника его исполнения, применявшаяся при печати штемпельных конвертов. Последующие марки Великого княжества Финляндского, за редким исключением, выполнялись типографской печатью. Всего с 1856 по 1917 год было сделано двенадцать выпусков марок. Общегосударственные марки России в финских почтовых учреждениях не продавались, однако оплаченная ими корреспонденция беспрепятственно доставлялась адресатам.

Тифлисская марка, известная под названием «Тифлисская уника», была выпущена 20 июня 1857 года, имела хождение непродолжительное время и считается большой филателистической редкостью.

Первая и единственная марка Царства Польского была выпущена 1 января 1860 года. Её рисунок был создан в типографии Г. Гаазе в Варшаве. Он повторяет рисунок общероссийских марок того времени с некоторыми отличиями: на груди двуглавого орла помещён щиток с одноглавым орлом, отсутствуют слова «почтовая марка», а в нижней части текст дан на польском языке — «ZA ŁOT KOP. 10» («За лот 10 коп.»). Кроме того, были изменены цвета. Из-за несовершенства технологии тиснения щит с польским орлом практически не виден. Печатались марки Государственной фабрикой стемпля несколькими тиражами и отличались оттенками красок и сортом бумаги. Марки Царства Польского были изъяты из обращения 1 (13) апреля 1865 года после ликвидации его автономии. В дальнейшем, до провозглашения независимости в ноябре 1918 года, здесь использовались общегосударственные марки России.

Земские марки 

С 1865 года в России наряду с правительственной почтой начала организовываться земская почта, осуществлявшая доставку почтовой корреспонденции между государственными почтовыми отделениями и местными жителями уездов. Для оплаты этих услуг земствами выпускались специальные знаки почтовой оплаты, получившие известность как земские марки.

Марки местного значения 

Особую группу марок местного значения составляют так называемые венденские марки, выпускавшиеся с разрешения Министерства внутренних дел России Венденским уездом Лифляндской губернии (ныне город Цесис в Латвии) в период с января 1863 по 1903 год. Существует 12 различных типов этих марок, имеющих около 40 разновидностей; их номинал выражен в копейках. Надписи на марках сделаны на немецком языке, но начиная с 1901 года использовалась надпись на русском языке «Венденская уездная почта». Почта была закрыта 23 апреля 1903 года.

Советские марки

Почтовые марки РСФСР 

В первые послереволюционные годы для нужд почтового обращения использовали марки Российской империи тринадцатого, семнадцатого и последующих выпусков, а также почтово-благотворительные марки 1914—1915 годов. По мере их расходования марки допечатывались со старых клише. С 1918 по 1923 год были сделаны повторные эмиссии марок семнадцатого, девятнадцатого и двадцать второго выпусков.

К началу 1918 года в РСФСР стал ощущаться острый недостаток почтовых марок. Для устранения этого Наркомпочтель ввёл в обращение в качестве почтовых, по номинальной стоимости, сберегательные марки, изъятые из употребления в 1915 году. Они сразу же стали использоваться для оплаты всех видов корреспонденции, кроме международной. Кроме того, в условиях острого недостатка знаков почтовой оплаты некоторые почтовые учреждения по собственной инициативе применяли в качестве почтовых гербовые марки. С 1 января 1919 года по 15 августа 1921 года простая корреспонденция на территории РСФСР пересылалась бесплатно. После отмены этого тарифа Наркомпочтель, из-за отсутствия почтовых марок нужных номиналов, вновь ввёл в обращение сберегательные и контрольные марки всех достоинств, установив им цену по 250 рублей независимо от номинала. Эти марки были официально изъяты из обращения 15 сентября 1922 года.

Первые марки РСФСР «Рука с мечом, разрубающим цепь» вышли в обращение 25 октября (7 ноября) 1918 года на первую годовщину Октябрьской революции. Почтовое обращение этих марок было недолгим. 8 апреля 1922 года их изъяли из обращения. 10 августа 1921 года вышел первый стандартный выпуск РСФСР, на марках которого впервые было указано новое наименование государства.

С августа 1923 года на всей территории РСФСР использовались только почтовые марки СССР.

Почтовые марки СССР 

Первые марки СССР с надписью «Почта СССР» поступили в обращение в августе 1923 года. Это была серия памятных марок в честь Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Марки продавались только в крупных городах. В октябре 1923 года начался выпуск марок 1-й стандартной серии СССР, так называемый «Золотой стандарт». Номиналы на марках были даны в золотом исчислении: «…коп. золотом» или «…руб. золотом». Последняя марка с надписью «Почта СССР» вышла в апреле 1992 года. Это была беззубцовая марка 12-го стандартного выпуска.

Филателистическая ценность 

Практически во всех странах значительная часть марок выпускается с изначальной целью их продажи коллекционерам, что позволяет государству получать значительные доходы, не связанные напрямую с почтовыми услугами. Такие государства и территории, как Лихтенштейн, Тринидад и Тобаго, Джерси и многие другие, рассматривают средства оплаты почтовых отправлений (марки, конверты, открытки) как один из инструментов при формировании доходной части бюджета.

Подделки 

Практически вся история почтовых марок сопровождалась историей их подделок — фальсификатов. Уже в 1840-х годах в обращении появились как полные фальсификаты, так и частичные, использующие в качестве основы настоящие марки, но с поддельной надпечаткой, изменённым цветом или перфорацией и т. п. Кроме того, появлялись так называемые фантастические выпуски — издания, не имеющие аналогов в официальной почтовой системе. Различают фальсификацию марок в ущерб почте и в ущерб коллекционерам (с развитием филателии второй тип подделок по масштабу и уровню стал сопоставим с первым).

Сохранность 
Где бы ни хранилась марка, она подвержена воздействию среды: воздуха, температуры, влажности, сухости, загрязнённости (пыль, табачный дым); света, как дневного, так и искусственного; воды, её температуры и содержащихся в ней веществ (хлор, соли). Горячая вода влияет на краску и для отмывания марок её оптимальная температура +35…+50 °C. Кислород, содержащийся в воздухе, химически соединяется с входящими в состав краски марки элементами, происходит окисление — изменяется цвет марки. При влажном воздухе гигроскопический клей впитывает воду, марка прилипает к кляссеру. Чрезмерно сухой воздух может вызвать трещины в клеевом слое и бумаге. Высокая температура воздуха ускоряет пожелтение бумаги. При курении выделяются вещества, вызывающие изменение цвета. Прямой солнечный свет и вспышка при фотографировании ускоряют выцветание марки.

Марки с флюоресцирующими веществами (в бумаге, краске или покрытии) желтеют от воды, содержащей щёлочь или медь. Марки с рельефным тиснением не переносят влаги и давления. Золотая краска или фольга чернеет под влиянием окисления, на ней проявляются отпечатки пальцев. В помещениях, где хранятся марки, следует поддерживать постоянную температуру и чистоту, а для отмывания марок использовать дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду.

См. также

Примечания

Литература 

 
 Гаков В. Прилипалы с родословной // Коммерсантъ Деньги. — 2002. — № 46 (401). — 26 ноября.
 Каталог-справочник отечественных знаков почтовой оплаты: сб. в 3 т. — , 1990. — Т. 1. — С. 104—120. — (Прил. к журн. «Филателия СССР» и «Филателия»).
 Кудряшов Н. Раритеты и коллекции // Наука и жизнь. — 1998. — № 9.
 Левитас И. Отечественные марки // Филателия СССР. — 1988. — № 5. — С. 14—16.
 
 Обухов Е. Забавная филателия. Приключения Чёрного Пенни  // Марка. — 2002. — № 2.
 
  
 Стальбаум Б. К. Что надо знать филателисту.  — : ЦФА «Союзпечать», 1968.
 Тонкой Л. Быть посему!  // Марка. — 2003. — № 2.
 
 Филателистический словарь // Филателия СССР. — 1974. — № 4. — С. 23.
 Automobile serves as stamp album  // Popular Science. — 1936. — No. 11.

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

 
Изделия из бумаги